Toxoneura är ett släkte av tvåvingar. Toxoneura ingår i familjen prickflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Prickflugor
Toxoneura